Longinus var namnet på en familj tillhörande gens Cassia.

Kända medlemmar 

*